Gardel ist der Familienname folgender Personen: 

 Carlos Gardel (Charles Romuald Gardès; 1890–1935), argentinischer Tango-Sänger und -Komponist uruguayischer Herkunft
 Gabriele Gardel (* 1977), Schweizer Autorennfahrer
 Maximilien Gardel (1741–1787), französischer Tänzer und Choreograf
 Pierre Gardel (1758–1840), französischer Tänzer und Choreograf 

Gardel steht für:
 (6380) Gardel, Asteroid des Hauptgürtels